Hever (Boortmeerbeek), een dorp in de Belgische provincie Vlaams-Brabant
Hever (Kent), een plaats en civil parish in het Engelse graafschap Kent